Theodor Georgii ist der Name folgender Personen:

* Theodor Georgii (Turner) (1826–1892), Protagonist der deutschen Turnbewegung
 Theodor Georgii (Bildhauer) (1883–1963), deutscher Bildhauer und Medailleur